Маунт-Эйри () — топоним США.

Топоним США 
  — городок в Джорджии.
  — городок в Мэриленде.
  — лес в Огайо.
  — нейборхуд  Филадельфии (Пенсильвания).
  — город в Северной Каролине.

Прочее 
  — особняк и прилегающая к нему бывшая плантация в округе Ричмонд (Виргиния).

См. также 
 Маунт и Эйри